Toshio Saeki è un personaggio della serie di film Ju-on, creata da Takashi Shimizu.

Panoramica 
Può essere considerato un personaggio di spicco della serie, secondo a Kayako, sua madre. La sua prima apparizione è stata nel cortometraggio di Takashi Shimizu 4444444444 e la sua ossessione attraversa tutta la serie del franchise in una casa a Nerima, in Giappone. È uno degli  della maledizione, che afferma che quando qualcuno muore in mezzo a rabbia e ira intensa, quei sentimenti rimangono sul luogo della morte e uccidono chiunque tocchi.

La sua successiva apparizione fu in The Grudge 3, interpretato da Shimba Tsuchiya. Ha anche un'apparizione come ospite in Ju-on: White Ghost e Ju-on: Black Ghost rispettivamente, i sequel giapponesi del 2009 ed entrambi sono interpretati da Shūsei Uto.

Toshio ha la sua prima apparizione importante nel riavvio del 2014 Ju-on: The Beginning of the End e nel suo sequel Ju-on: The Final Curse, dove a differenza dei film precedenti, è l'antagonista principale e la causa ultima dietro la maledizione.

Storia e caratteristiche

Timeline giapponese 
Toshio è nato da Takeo e Kayako Saeki, una coppia giapponese residente a Nerima City, Tokyo, il 27 luglio 1987.  Prese il nome dalla cotta di sua madre (Shunsuke, 俊介), aggiungendo in seguito un carattere dal nome di suo padre (Takeo, 剛雄) per evitare sospetti. 

Per commemorare il primo giorno di Toshio alla scuola elementare, Kayako gli ha regalato un gattino nero che ha chiamato Mar. Suo padre, nonostante fosse scontento, non si è opposto a tenere l'animale. 

Il suo insegnante era la vecchia cotta di sua madre e il loro incontro riaccese i sentimenti della donna. Takeo ha scoperto il suo diario, in cui ha scritto del suo amore per Kobayashi. Furioso, Takeo credeva che Kayako lo stesse tradendo e che Toshio non fosse suo figlio.

Quando Kayako è tornato a casa quel giorno, Takeo l'ha pugnalata a morte. Takeo prese Mar da Toshio e lo uccise con lo stesso taglierino usato in precedenza per torturare Kayako, poi seppellì il gatto nel sentiero sterrato accanto alla loro casa. Dopo che Toshio fu mandato nella sua stanza, scappò in soffitta, dove Takeo lo lasciò morire. Lì, Toshio ha trovato il cadavere di sua madre e poco dopo è stato portato via dal suo fantasma. 

Inizia una maledizione su quella casa, in cui i fantasmi di Kayako, Toshio e Takeo (che viene ucciso da Kayako subito dopo il suo omicidio) attaccano le persone che entrano, rievocando gli omicidi e seguendo le vittime ovunque vadano. In nessun ritratto dei fantasmi le vittime tentano mai di reagire.

Toshio è spesso visto fuori casa senza vestiti e bianco come il gesso uguale a sua madre. Di solito si limita a perseguitare le sue vittime - invece di ucciderle, le allontana.

2014 riavvio 
Il riavvio del 2014 Ju-on: The Beginning of the End offre un retroscena completamente diverso per Toshio e la famiglia Saeki nel suo insieme. Nel film, prima ancora che la famiglia Saeki vi si trasferisse, c'era un'altra famiglia che risiedeva lì: la Yamaga, il cui figlio maggiore, Toshio, è stato trovato morto nell'armadio del secondo piano durante un'ondata di caldo. Pertanto, la maledizione della casa non è interamente causata dalla famiglia Saeki, poiché un gruppo di quattro studentesse che hanno visitato la casa sono state uccise esclusivamente da Toshio. Toshio è anche la causa ultima degli omicidi di Saeki, poiché è diventato il figlio di Kayako "entrando" nel suo grembo, mentre lei era frustrata dalla sua incapacità di concepire un bambino con Takeo. Takeo alla fine scoprì la verità anni dopo e uccise sua moglie, accendendo la maledizione per includere anche Kayako. Nel seguito,Ju-on: The Final Curse, si scopre che Toshio è in grado di controllare chiunque sia vittima della sua maledizione, non solo Kayako, come dimostra quando ordina a Yayoi di uccidere sua sorella, così come Reo e sua madre. È anche in grado di possedere una persona e di lasciarla a suo piacimento; questo assicura la sopravvivenza della sua seconda incarnazione mortale abbastanza a lungo da essere adottata dalla famiglia di Reo, condannandola tutti loro.

Timeline statunitense 

Sua nonna materna è Nakagawa Kawamata, sua zia è la sorella minore di Kayako, Naoko e suo zio è Actarus.

Differenze tra le versioni  

 Nel remake americano, Takeo uccide Toshio annegandolo nella vasca da bagno. Uccide persino il gatto con un taglierino. Mette il corpo di Toshio nell'armadio e lo sigilla con del nastro adesivo.
 Nel romanzo di Ju-on, Toshio si nasconde in soffitta da suo padre. Invece di inseguirlo, Takeo chiude la porta dell'armadio, lasciando Toshio a morire di fame. Tuttavia, mentre è in soffitta, Toshio incontra il corpo (e il fantasma) di sua madre, quindi non è noto se sia davvero morto di fame, o se Kayako lo abbia reclamato. Sempre nel romanzo, Toshio seppellisce il proprio gatto nella sporcizia, dopo la morte di entrambe.
 Nei film Ju-on, Toshio ha sei anni al momento della sua morte. Nei film di Grudge, aveva sette o otto anni (l'articolo di giornale online che Karen legge afferma che Toshio ha sette anni, ma un collegamento a un altro articolo online sul motore di ricerca che usa indica che Toshio ha otto anni).
 Nel riavvio di Ju-on: The Beginning of the End, ci sono due Toshio identificati: Toshio Yamaga, che risiedeva nella casa diciannove anni prima della linea temporale principale, e Toshio Saeki, che era rinato nell'utero di Kayako dieci anni prima della linea temporale principale. Toshio è anche più vecchio delle precedenti continuità, avendo almeno 9 anni alla sua morte. Mentre il retroscena è completamente cambiato come accennato in precedenza, il gatto domestico di Toshio, Mar, è ancora conservato.

Personaggi di Ju-on
Fantasmi nelle opere di fantasia
Assassini immaginari
Demoni nelle opere di fantasia